Линдонвил има више значења:
 Линдонвил (Њујорк)
 Линдонвил (Вермонт)